José Villanueva ist der Name folgender Personen:

* José Villanueva (Boxer) (1913–1983), philippinischer Boxer
 José Villanueva (Radsportler)  (* 1965), spanischer Radrennfahrer 
 José Villanueva (Fußballspieler), (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 José Antonio Villanueva (* 1979), spanischer Bahnradsportler